Europsko prvenstvo u rukometu za žene 2012. održalo se u mjesecu prosincu u Srbiji.

Povijest izbora domaćinstva 
Natjecanje se izvorno trebalo održati u mjesecu prosincu u Nizozemskoj.
Nizozemska je tako trebala po drugi puta biti domaćin prvenstva; prvo je organizirala 1998. godine. Gradovi domaćini trebali su biti Ahoy (Rotterdam), Almere, Eindhoven i Apeldoorn.

Na manje od godine dana do prvenstva, Nizozemska je napravila nešto skandalozno u povijesti europskih prvenstava - otkazala je prvenstvo bez ikakvog razumnog razloga. Nizozemska nije pretrpila veliku elementarnu nepogodu koja bi ugrozila održavanje, pa da tako praktično "u zadnji čas" otkazuje natjecanje. Održavanje europskog prvenstva na vrijeme bilo je dovedeno u pitanje.

Jakosne skupine

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina I

Skupina II

Izbacivanje 

 za peto mjesto:  - Rusija  32:30

Izvor 

Međunarodna rukometna natjecanja u Srbiji
Ž 2012